Аристарх Фокейський — перший, або один з перших пританів давньогрецького міста Фокея
 Аристарх Ефеський (VI ст. до н. е.) — есимнет давньогрецького міста Ефес
 Аристарх Тегейський — давньогрецький трагик
 Аристарх Самоський (бл.310 до н. е. — бл.230 до н. е.)  — давньогрецький астроном
 Аристарх Самофракійський (217 — 144 рік до н. е.)  — давньогрецький філолог
 Аристарх Фесалонікійський (? — бл.67) — один з сімдесяти учнів Христа, а також:

 «Аристарх» — трактат німецького поета Мартина Опіца
 Аристарх (кратер) — кратер на Місяці, названий на честь Аристарха Самоського
 Борозни Аристарха () — система з восьми довгих вузьких неглибоких западин на поверхні Місяця протяжністю близько 121 км